Maurice Henry (1907-1984) – poeta e disegnatore francese
 Maurice Henry (1919-2014) – generale di corpo d'armata francese